Scherenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Scherenberg (1798–1881), deutscher Dichter
 Ernst Scherenberg (1839–1905), deutscher lyrischer Dichter
 Fritz von Scherenberg (1858–1928), preußischer Beamter, Landrat, Polizei- und Regierungspräsident
 Hans Scherenberg (1910–2000), deutscher Automobilkonstrukteur
 Hermann Scherenberg (1826–1897), deutscher Maler, Illustrator und Karikaturist
 Michaele Scherenberg (* 1950), deutsche Filmemacherin, TV-Moderatorin, Fernseh-Redakteurin und Märchenerzählerin
 Rudolf II. von Scherenberg (ca. 1401–1495), Fürstbischof von Würzburg (1466–1495), letzter des Geschlechts der fränkischen Scherenberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Scherenberger
 Zeche Scherenberg altes Werk
 Zeche Scherenberg
 Scherberg